Анатолий Зу́ев:
 Зуев, Анатолий Ильич (1946—2019) — прокурор Москвы.
 Зуев, Анатолий Прокопьевич — аким города Рудный (20 октября 2000 — 30 апреля 2004)